Helena Elisabeth kan avse:

Helena Elisabeth kyrka – en kyrka i Umeå
M/S Helena Elisabeth – en färja som tillhör Vägverket